This Time («этот раз»)

 This Time — четвёртый студийный альбом британской певицы Мелани Си
 This Time — четвёртый и последний сингл Мелани Си с её четвёртого студийного альбома
 This Time — восьмой альбом певца и композитора Томаса Андерса